Ге́рберт Спе́нсер Га́ссер (; 5 июля 1888, Платтевиль, Висконсин, США — 11 мая 1963, Нью-Йорк, США) — американский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1944 году (совместно Джозефом Эрлангером) «за открытия, имеющие отношение к высокодифференцированным функциям отдельных нервных волокон».

Член Национальной академии наук США (1934), иностранный член Лондонского королевского общества (1946).

Биография 
Окончив школу, поступил в университет Висконсина. Здесь он изучал психологию под руководством доктора Эранглера (впоследствии они вместе провели немало исследований). Работая в медицинской школе после окончания университета, в 1915 году получил докторскую степень.

В 1923 году Гассер уехал в Европу, получив грант на обучение, а по возвращении в 1931 году стал профессором психологии и главой медицинского департамента в Корнеллском университете (Нью-Йорк). В 1935—1953 годах возглавлял Рокфеллеровский институт медицинских исследований, позже став почетным членом института.

Примечания

Ссылки 
 Биография Герберта Гассера на сайте Нобелевского комитета.
 Нобелевская лекция Герберта Гассера.
 [www.calend.ru/person/1574/ Биография Герберта Гассера].

Медики США
Нейробиологи США
Физиологи США
Психологи США
Президенты Рокфеллеровского университета
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Шведской королевской академии наук
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Школы медицины и общественного здравоохранения Висконсинского университета в Мадисоне
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе